L'Intercontinental Rally Challenge 2012 è la settima edizione della serie rallystica ideata da Eurosport dedicata alle vetture Super 2000.

Risultati

Partecipanti

Risultati

Classifiche

Piloti
 Solo i migliori 8 risultati di ciascun concorrente valgono ai fini della classifica.

Costruttori
 Solo i migliori 8 risultati di ciascuna casa valgono ai fini della classifica.

Voci correlate
Super 2000

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 2012
Serie e competizioni motoristiche nel 2012